Il singolare del torneo di tennis Caloundra International 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lu Yen-Hsun che ha battuto in finale Takahiro Terachi 6-0, 7-5.

Teste di serie 

 Lu Yen-Hsun (Campione)
 Peter Luczak (quarti di finale)
 Gouichi Motomura (quarti di finale)
 Chris Guccione (secondo turno)

 Tasuku Iwami (primo turno)
 Satoshi Iwabuchi (primo turno)
 Nathan Healey (secondo turno)
 Takahiro Terachi (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Caloundra International 2004